A kamarajáték olyan színjátéktípus, ami kevés szereplővel, bensőséges színpadi térben kerül előadásra, ezáltal finomabb, árnyaltabb színészi ábrázolásra nyújt lehetőséget
Kamarajáték, Max Reinhardt 1906-ban kamarajátékokra alapított berlini színháza (Kammerspiele)
Kamarajáték (1910–1913) Feld Irén által indított előadás-sorozat, irodalmi színház